Xanthia decolor är en fjärilsart som beskrevs av Schultz. 1904. Xanthia decolor ingår i släktet Xanthia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
decolor